Die Saison 2003/04 war die 9. Spielzeit der höchsten Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns als Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern und die zehnte als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Meister wurde der FC Anker Wismar, der somit zur Saison 2004/05 in die Oberliga Nordost aufstieg.

Statistik

Tabelle

Einzelnachweise 

 

200304
Verbandsliga MecklenburgVorpommern 2003 04